Евролига УЛЕБ 2003 — соревнование баскетбольных спортивных клубов среди элитных команд всей Европы. Это был сорок шестой розыгрыш турнира, в котором приняло участие 24 команды. Турнир открылся 9 октября 2002 года и закрылся финальной игрой чемпионата 11 мая 2003 года. «Финал Четырех» прошел в городе Барселона, Испания, и победил клуб-хозяин — «Барселона», причем для каталонского клуба это был шестой финал и первая удачная попытка. MVP «Финала Четырех» второй год подряд стал Деян Бодирога.

Групповой этап

Группа А

Группа Б

Группа Ц

ТОР-16

Группа Д

Группа Е

Группа Ф

Группа Ж

Финал четырёх 

MVP Регулярного сезона
  Джозеф Блэр
MVP ТОП-16
  Мирсад Тюркджан
MVP Финала Четырех
  Деян Бодирога

Победитель 

2002 год в баскетболе
2003 год в баскетболе
Евролига